La stagione 1920-1921 è stata la venticinquesima edizione della Second Division, secondo livello del campionato di calcio inglese. Il capocannoniere del torneo fu  Sydney Puddefoot del West Ham United  con 29 reti.

Classifica finale
<div align=center>
{| class="wikitable sortable" style="text-align: center;" align=center style="font-size: 90%;"
!width=7%|
!width=7%|Pos.
!width=27%|Squadra
!width=10%|Pt
!width=7%|G
!width=7%|V
!width=7%|N
!width=7%|P
!width=7%|GF
!width=7%|GS
!width=7%|GF GS
|- align=center style="background:#FFFF66;"
| ||1||align="left"|
||58||42||24||10||8||79||38||2.07
|- align=center style="background:#FFFF66;"
|  ||2||align="left"|
||58||42||24||10||8||59||32||1.84
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
|||3||align="left"| 
||51||42||19||13||10||49||29||1.69
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||4||align="left"| 
||50||42||20||10||12||54||42||1.28
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||5||align="left"| 
||48''||42||19||10||13||51||30||1.70
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||6||align="left"| 
||47||42||18||11||13||55||40||1.37
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||7||align="left"| 
||45||42||16||13||13||43||42||1.02
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||8||align="left"|  South Shields
||44||42||17||10||15||61||46||1.32
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||9||align="left"| 
||42||42||16||10||16||43||47||0.91
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||10||align="left"| 
||41||42||15||11||16||48||48||1.00
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||11||align="left"| 
||40||42||15||10||17||45||49||0.91
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||12||align="left"| 
||40||42||12||16||14||39||46||0.84
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||13||align="left"| 
||40||42||10||20||12||43||53||0.81
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||14||align="left"| 
||38||42||14||10||18||40||45||0.88
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||15||align="left"| 
||38||42||16||6||20||49||66||0.74
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||16||align="left"| 
||36||42||10||16||16||48||50||0.96
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||17||align="left"| 
||36||42||11||14||17||43||49||0.87
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||18||align="left"| 
||36||42||12||12||18||48||55||0.87
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
| ||19||align="left"|  Rotherham County
||36||42||12||12||18||37||53||0.69
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
|||20||align="left"| 
||35||42||12||11||19||46||56||0.82
|- align=center style="background:#FFFFFF;"
|||21||align="left"|
||35||42||12||11||19||39||70||0.55
|- align=center style="background:#FFCCCC;"
| ||22||align="left"|||30||42||9||12||21||42||75||0.56
|}</div>

Verdetti
  Birmingham e Cardiff City e  promosse in First Division 1921-1922.
  Stockport County'''  retrocesso in Third Division North/South 1921-1922.

Voci correlate
First Division 1920-1921
Third Division North/South 1920-1921
FA Cup 1920-1921
FA Charity Shield 1921

Collegamenti esterni 
 https://web.archive.org/web/20101102235351/http://www.statto.com/

Calcio nel 1920
Calcio nel 1921